Copa BBVA Colsanitas 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2010 является 18-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Боготе, Колумбия — с 15 по 21 февраля 2010 года. Турнир продолжил серию женских соревнований в Латинской Америке на грунтовых кортах в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Жисела Дулко (№ 35 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Анжелика Кербер впервые выходит в финал турнира WTA. Представительница Германии в финале впервые с прошлогоднего Люксембурга.
 Мариана Дуке-Мариньо впервые выходит в финал турнира WTA и сходу выигрывает его.

Парный разряд

См. также 
 Copa Colsanitas
 WTA Тур 2010
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Колумбия
Теннис
Февраль 2010 года
2010